Tarkhani (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Tarkhani (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia